Gilbertidia är ett släkte av fiskar. Gilbertidia ingår i familjen paddulkar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Paddulkar
Gilbertidia